"Lagunas" pode ser:
 Lagunas, plural de laguna
 Lagunas (distrito de Chiclayo), no Peru
 Lagunas (distrito de Ayabaca), no Peru
 Lagunas (Alto Amazonas), distrito peruano

Ver também
 Laguna (desambiguação)

Desambiguações de topônimos